Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Julie Heldman 6-1, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1971